Sports Auvergne est un bimestriel sur le sport en Auvergne créé début 2006 par 6pack Publishing en partenariat avec le quotidien La Montagne.

Par l'intermédiaire de reportages, résultats, le magazine dévoile tous les deux mois des portraits de sportifs de la région Auvergne (Aurélien Rougerie, Grégory Coupet, Elvis Vermeulen, etc.). Il propose également des articles sur les clubs (ASM, Clermont Foot, Jeanne d'Arc de Vichy, etc.), des rétrospectives, la découverte de sports insolites, des dossiers sur les loisirs, des pages consacrées aux supporters, etc.

Liens externes 

 Site officiel

Presse mensuelle régionale en France
Presse sportive en France
Presse écrite en Auvergne-Rhône-Alpes
Titre de presse créé en 2006